Endereço eletrônico
 Endereço IP - para redes IP
 Endereço MAC - para redes Ethernet
 Endereço (memória) - para endereçamento de memórias
 Endereço postal

Desambiguação